Серге́й Трояно́вский:
 Трояновский, Сергей Викторович (род. 1969) — российский археолог, председатель Новгородского общества любителей древности (НОЛД).
 Трояновский, Сергей Петрович (1949—2004) — советский и российский технолог, менеджер. Генеральный директор АО «Электроконтакт» (с 1995).